est le deuxième album studio du groupe Pro-Pain sorti en 1994.

Liste des chansons

Notes et références

Liens externes 

Album musical sorti en 1994
Album de Pro-Pain